Bilov steht für:
 Bílov, Gemeinde im Okres Nový Jičín, Tschechien
 Bílov v Čechách, Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien

Bilov ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitri Bilov (* 1967), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, Schauspiellehrer, Theaterschauspieler und Maler